

Codici 
 FOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Numfoor (Indonesia)
 FOO – Fondo oculare ambo occhi – sigla per identificazione controllo oculistico del fondo oculare.

Finzione 
Foo – personaggio del manga ed anime Fullmetal Alchemist

Informatica 
 Foo – un termine, un valore, una funzione, un processo, una destinazione o anche un evento, ai quali non sono attribuibili precise definizioni